De eerste nationale 1996/97 is de hoogste divisie in het Belgische handbal.

Teams

Reguliere competitie

Play-offs

3e en 4e plaats

Finale

Referenties 

Eerste nationale
Handbal in 1996
Handbal in 1997